Шорхам има више значења:
 Шорхам (Њујорк)
 Шорхам (Мичиген)